Shape eller SHAPE kan syfta på:

 Shape (tidskrift) –en amerikansk tidskrift 
 Shapefile – ett verktorformat för datorfiler till ett Geografiskt informationssystem
 SHAPE – ett av Natos militär-strategiska högkvarter, se Supreme Headquarters Allied Powers Europe
 Shape – en organisation i Swaziland, se Schools HIV/AIDS and Population Education

Se även
 Shapes (musikalbum)